Лутет или лутетиј, лутетијум је други век еоценске епохе. Обухвата временски период од пре 47,8 до пре 41,2 Ma (милиона година). Лутету претходи Ипрес, а следи га Бартон.

Извори 

Геолошки векови